Жан Батист Жюльен д’Омалиус д’Аллуа (; 16 февраля 1783, Льеж — 15 января 1875, Брюссель) — бельгийский геолог и государственный деятель.

Член Брюссельской академии наук (1816), иностранный член Лондонского королевского общества (1873).

Биография 
Происходил из древнего дворянского рода, получил классическое (то есть гуманитарное) образование, но под влиянием работ Бюффона увлёкся геологией. Чередовал посещение парижских лекций Фуркруа, Ласепеда и Жоржа Кювье с самостоятельными геологическими изысканиями в своих родных краях и в 1808 г. опубликовал в Journal des Mines первую научную статью «Очерк геологии Северной Франции» (). В 1813 г. был отозван с военной службы для составления геологической карты Франции, к 1817 г. завершил работу, лёгшую затем в основу более детальных исследований  и Эли де Бомона. 

Затем Омалиус д’Аллуа вынужден был в большей степени посвятить себя государственной службе. В 1815 г. он был назначен губернатором Намюра и занимал эту должность вплоть до революции 1830 года. В 1848 г. он был избран в Сенат Бельгии, в 1851 г. занял пост его вице-президента. В 1850, 1858 и в 1872 г. Омалиус д’Аллуа был президентом Брюссельской Академии наук. Вместе с тем все эти годы он не оставлял собственно научной деятельности, опубликовав, в частности, «Геологическое описание Нидерландов» (; 1828), «Основы геологии» (; 1831), «Введение в геологию» (; 1833), «Беглый взгляд на геологию Бельгии» (; 1842) и ряд других работ. В 1840-х гг. Омалиус д’Аллуа заинтересовался также проблемами этнологии и расовой теории и опубликовал несколько сочинений на эту тему.

Научные заслуги 

По результатам ранних исследований Омалиус д’Аллуа предложил в 1822 г. выделить в истории Земли меловой период, характеризующийся, с геологической точки зрения, преобладанием меловых пород.

В 1826 г. он впервые описал минерал галлуазит, названный его именем.

Примечания 

Геологи Бельгии
Государственные деятели Бельгии
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Президенты Геологического общества Франции
Члены-корреспонденты Французской академии наук